Le terme barbotage a différentes significations selon le contexte où il est utilisé :

Domaines

Chimie 
En chimie, le barbotage désigne le passage d'un gaz chimiquement inerte à travers un liquide, il s'effectue dans un barboteur. En génie chimique c'est une méthode habituelle pour retirer un liquide d'une solution en faisant passer de l'air sec à travers la solution. 
Les liquides avec une haute pression de vapeur tendront à s'évaporer plus vite que les autres. C'est une alternative à la distillation, méthode dans laquelle les liquides avec un point d'ébullition bas s'évaporent les premiers. Le barbotage est plus sûr car il ne nécessite pas de chauffer. 

Le barbotage avec l'air est fait en chimie environnementale pour extraire les contaminants pétroliers de l'eau souterraine et du sol.

Le barbotage est aussi utilisé pour retirer les gaz dissous en utilisant du diazote, pour l'eau pétillante et pour extraire du liquide du moût de bière lors de sa fermentation.

Moteur à piston 
Dans les moteurs à piston équipés d'un carter humide, le barbotage des queues de bielles a pour effet de projeter de l'huile sur l'ensemble des pièces qui se trouvent dans le bas du carter d'huile en utilisant une partie de la puissance du moteur. Le carter sec évite cette perte de puissance lié au barbotage.

Dans les compresseurs à pistons le barbotage permet leur lubrification en projetant de l’huile de manière aléatoire dans le carter

Notes et références

Articles connexes 
 Tour de lavage

Génie chimique
Ingénierie
Chimie générale
Gaz
Fabrication de la bière